Mokhtari ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Mokhtari (1942–1998), iranischer Schriftsteller 
 Oualid Mokhtari (* 1982), marokkanischer Fußballspieler
 Teymur Mokhtari (* 1973), deutsch-iranischer Schauspieler und Independent-Regisseur
 Youssef Mokhtari (* 1979), marokkanischer Fußballspieler